Эммануэль Боатенг:
 Ульссон, Себастиан (род. 1992) — шведский футболист, полузащитник.
 Ульссон, Себастиан (род. 1993) — шведский футболист, полузащитник.